Белло́на может означать:
 Беллона (мифология) — древнеримская богиня войны.
 Беллона (остров) — остров в составе Соломоновых Островов.
 (28) Беллона — астероид.
 Беллона (организация) — международное экологическое объединение.
 Беллона (роман) — книга Бориса Акунина.
 Беллона (фрегат, 1830) — парусный фрегат Российского Императорского флота.